Sanmartinense – abitanti di San Martín (Buenos Aires)
Sanmartinense – abitanti di San Martín (Cesar)
Sanmartinense – abitanti di San Martín de Rubiales
Sanmartinense – abitanti di San Martín de los Andes